Конрад фон Фейхтванген () - 13-й великий магістр Тевтонського ордена з 1291 по 1296 рік.
 Зігфрід фон Фейхтванген () - 15-й великий магістр Тевтонського ордена з 1303 по 1311 рік.